Kaduri steht für:

 Kurt Jacob Ball-Kaduri (1891–1976), deutsch-israelischer Rechtswissenschaftler
 Yitzhak Kaduri, siehe Jitzchak Kadouri (1898–2006), israelischer Rabbiner